MAC-спуфинг (от  — мистификация) — метод изменения MAC-адреса сетевого устройства, позволяющий обойти список контроля доступа к серверам, маршрутизаторам, либо скрыть компьютер, что может нарушить работоспособность сети.

Применение 
В основном используется хакерами для атак (передачи и сбора информации, получения паролей) и для тестирования сети. Частое применение этот способ находит в сетях Wi-Fi в два этапа: слушается сетевой трафик и выделяются MAC-адреса, после этого происходит непосредственно смена MAC-адреса.

Способ может применяться:
 при наличии в одной сети компьютеров с одинаковыми MAC-адресами;
 в случае привязки на старый MAC-адрес информации, программ, оборудования;
 при ограниченном провайдером количестве подключений, если имеется несколько компьютеров (при этом предварительно следует получить согласие провайдера, в противном случае смена MAC-адреса может быть расценена как хакерская атака);
 при испытании инструментов управления сетью.

Многие системы тестирования безопасности, сканеры, снифферы и прочие сетевые утилиты в качестве дополнения поддерживают функцию спуфинга.

Программы 
 SMAC
 Mac MakeUp
 SING
 Spectre
 Ifconfig
 macchanger

Примечания

Ссылки 
 www.giac.org
 Журнал «Хакер»
 Защита от подмены MAC-адреса в домене Xen

См. также 
 IP-спуфинг
 Атаки канального уровня

Информационная безопасность
Атаки и эксплойты